«Сере́бряный мяч» — название нескольких наград в футболе:
 «Серебряный мяч» — приз ФИФА второму лучшему игроку Чемпионата мира по футболу.
 «Серебряный мяч» () — награда, присуждаемая бразильским журналом  лучшим 11-ти игрокам на своих позициях в чемпионате Бразилии.
 «Серебряный мяч» () — награда, присуждаемая португальской газетой  игроку, забившему наибольшее количество голов в чемпионате Португалии.

См. также 
 
 Бриллиантовый мяч
 Серебряный гол